Ел Падрино има више значења:

 Ел Падрино, Оскар Чаиб (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Падрино (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Падрино, Гранха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Падрино (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Падрино (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику